Metsküla  ist der Name folgender Orte in Estland:

 Metsküla (Alutaguse), Ort in der Gemeinde Alutaguse, Kreis Ida-Viru
 Metsküla (Lääneranna), Ort in der Gemeinde Lääneranna, Kreis Pärnu
 Metsküla (Märjamaa), Ort in der Gemeinde Märjamaa, Kreis Rapla
 Metsküla (Põhja-Sakala), Ort in der Gemeinde Põhja-Sakala, Kreis Viljandi
 Metsküla (Rapla), Ort in der Gemeinde Rapla, Kreis Rapla
 Metsküla (Saaremaa), Ort in der Gemeinde Saaremaa, Kreis Saare